НТА:

 Новый тюркский алфавит
 НТА (телеканал)
 НТА-Приволжье